BSTO steht für:
 BaxSr1−xTiO3(x<0,5), ein Paraelektrikum
 Bahnhof Berlin Storkower Straße (DS100-Code)

Abkürzung